Love and Lavallieres – film del 1913
 Love and Lavallieres – film del 1918 diretto da J.A. Howe